Whitby kan avse:

Whitby-klass – en fartygsklass om sex fregatter i Royal Navy
Synoden i Whitby (664), kristet kyrkomöte i England

Personer
Ælfflæd av Whitby (654–713), engelskt kristet helgon
Daniel Whitby (1638–1726), engelsk teolog
Greg Whitby (född 1952), australisk pedagog
Hilda av Whitby (omkring 614–680), engelskt kristet helgon
Kevin Whitby, karaktär i Harry Potter-romanerna
Mike Whitby (fl. sedan 1979), engelsk politiker
Tim Whitby (fl. sedan 1992), brittisk TV-manusförfattare/regissör
William Whitby (död 1655), amerikansk kolonialpolitiker
Whitby Hertford (född 1978), amerikansk röstskådespelare

Sport
Whitby Dunlops – namnet på flera kanadensiska hockeyklubbar
Whitby Town FC – engelsk fotbollsklubb

Geografi

Kanada 

 Whitby, Ontario, Ontario,

Storbritannien 

 Whitby, stad i North Yorkshire, England,  
Whitby Abbey, benediktiansk klosterruin i Whitby, Yorkshire

Robotskapade Kanadaförgreningar